За́ла сла́ви блю́зу () — музей і організація в Мемфісі, Теннессі, США, присвячені виконавцям, продюсерам й іншим особистостям, що зробили значний внесок у розвиток блюзу.

З самого початку заснування, з 1980 року, комітет Організації блюзу щорічно обирає нових членів до Зали слави.
Члени обираються за 5-а категоріями: виконавці, невиконавці (продюсери та інші особистості), класична блюзова література, класичний блюзовий запис (пісня) та класичний блюзовий запис (альбом).

Зачислені до Зали слави блюзу

1980 
 Виконавці
 Біг Біл Брунзі
 Віллі Діксон
 Джон Лі Хукер
 Лайтнін Гопкінс
 Сан Хаус
 Хаулін Вулф
 Елмор Джеймс
 Блайнд Лемон Джефферсон
 Роберт Джонсон
 Т-Боун Вокер
 Б.Б. Кінг
 Літтл Волтер
 Мемфіс Мінні
 Мадді Вотерс
 Чарлі Паттон
 Джиммі Рід
 Бессі Сміт
 Отіс Спенн
 Санні Бой Вільямсон I
 Санні Бой Вільямсон II

1981 
 Виконавці
 Боббі «Блу» Бленд
 Рой Браун
 Блайнд Віллі Мактелл
 Профессор Лонгхеїр
 Тампа Ред

1982 
 Виконавці
 Лерой Карр
 Рей Чарльз
 Біг Волтер Хортон
 Фредді Кінг
 Меджик Сем
 Класична блюзова література
 Blues Unlimited Magazine
 Living Blues Magazine
 Blues and Gospel Records 1902-1942 — Роберт М.В. Діксон та Джон Ґодрич
 Класичний блюзовий запис - альбом
 King of the Delta Blues Singers, Columbia, 1961 р. — Роберт Джонсон

1983 
 Виконавці
 Луїс Джордан
 Альберт Кінг
 Ма Рейні
 Біг Джо Тернер
 Роберт Найтгок
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Live at the Regal, ABC, 1965 р. — Б.Б. Кінг
 King of the Delta Blues Singers, Vol. 2, Columbia, 1970 р. — Роберт Джонсон
 Founder of the Delta Blues, Yazoo, 1969 р. — Чарлі Паттон
 The Best of Muddy Waters, Chess, 1958 р. — Мадді Вотерс
 McKinley Morganfield A.K.A. Muddy Waters, Chess, 1971 р. — Мадді Вотерс
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Dust My Broom», Trumpet, 1951 р. — Елмор Джеймс
 «Sweet Home Chicago», Vocalion, 1936 р. — Роберт Джонсон
 «Worried Life Blues», Bluebird, 1941 р. — Біг Масео
 «Hellhound on My Trail», Vocalion, 1937 р. — Роберт Джонсон
 «Call It Stormy Monday (But Tuesday Is Just as Bad)», Black & White, 1947 р. — Ті-Боун Вокер

1984 
 Виконавці
 Хаунд Дог Тейлор
 Біг Мама Торнтон
 Отіс Раш
 Класична блюзова література
 Deep Blue, 1981 р. — Роберт Палмер
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Boss Blues Harmonica, Chess — Літтл Волтер
 West Side Soul, Delmark, 1967 р. — Меджик Сем
 Hoodoo Man Blues, Delmark, 1965 р. — Джуніор Веллз
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «I'm Your Hoochie Coochie Man», Chess, 1954 р. — Мадді Вотерс
 «The Things That I Used to Do», Specialty, 1953 р. — Гітар Слім
 «Got My Mojo Working», Chess, 1957 р. — Мадді Вотерс

1985 
 Виконавці
 Чак Беррі
 Бадді Ґай
 Дж.Б. Хатто
 Слім Харпо
 Класична блюзова література
 Blues Records 1943-1966 — Майк Ледбіттер та Ніл Слейвен
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Born Under a Bad Sign, Stax, 1967 р. — Альберт Кінг
 Chester Burnett A.K.A Howlin' Wolf, Chess, 1972 р. — Хаулін Вульф
 The Rockin' Chair Album, Chess, 1962 р. — Хаулін Вульф
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Smokestack Lightnin'», Chess, 1956 р. — Хаулін Вульф
 «The Thrill Is Gone», Bluesway, 1969 р. — Б.Б. Кінг
 «Boogie Chillen'», Modern, 1948 р. — Джон Лі Хукер

1986 
 Виконавці
 Хадді Вільям «Свинцеве черево» Ледбеттер
 Альберт Коллінз
 Томмі Джонсон
 Класична блюзова література
 Chicago Breakdown, 1973 р. — Майк Роу
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Ice Pickin', Alligator, 1978 р. — Альберт Коллінз
 I Am the Blues, Columbia, 1970 р. — Віллі Діксон
 Live Wire/Blues Power, Stax, 1968 р. — Альберт Кінг
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Mannish Boy», Chess, 1955 р. — Мадді Вотерс
 «Juke», Checker, 1952 р. — Літтл Волтер
 «Cross Road Blues», Vocalion, 1936 р. — Роберт Джонсон

1987 
 Виконавці
 Едді Тейлор
 Персі Мейфілд
 Санні Террі
 Класична блюзова література
 The Story of the Blues — Пол Олівер
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Blues Before Sunrise, Columbia, 1962 р. — Лерой Карр
 Hide Away, King, 1961 р. — Фредді Кінг
 Two Steps from the Blues, Duke, 1962 р. — Боббі «Блу» Бленд
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Help Me», Checker, 1963 р. — Санні Бой Вільямсон II
 «I'm Ready», Chess, 1954 р. — Мадді Вотерс
 «Please Send Me Someone to Love», Specialty, 1950 р. — Персі Мейфілд
 «Big Road Blues», Victor, 1928 р. — Томмі Джонсон

1988 
 Виконавці
 Міссісіпі Джон Герт
 Літтл Мілтон
 Джей Макшенн
 Джонні Вінтер
 Класична блюзова література
 Blues Fell This Morning: The Meaning of the Blues, 1963 р. — Пол Олівер
 Класичний блюзовий запис - альбом
 The Original Flair & Meteor Sides, Ace, 1984 р. — Елмор Джеймс
 Down on Stovall's Plantation, Testament, 1966 р. — Мадді Вотерс
 The Chess Box, Chess, 1985 р. — Мадді Вотерс
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Born Under a Bad Sign», Stax, 1967 р. — Альберт Кінг
 «Pony Blues», Paramount, 1929 р. — Чарлі Паттон
 «How Long, How Long Blues», Vocalion, 1928 р. — Лерой Карр

1989 
 Виконавці
 Кліфтон Шеньє
 Роберт Локвуд
 Мемфіс Слім
 Класична блюзова література
 Feel Like Going Home: Portraits in Blues and Rock 'n' Roll, 1971 р. — Пітер Ґуральнік
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Showdown!, Alligator, 1985 р. — Альберт Коллінз, Роберт Крей та Джонні Коупленд
 Live on Maxwell Street, Rounder, 1964 р. — Роберт Найтгок
 Right Place, Wrong Time, Bullfrog, 1976 р. — Отіс Раш
 The World's Greatest Blues Singer, Columbia, 1923 р. — Бессі Сміт
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Come On in My Kitchen», Vocalion, 1936 р. — Роберт Джонсон
 «Drifting Blues», Philo, 1945 р. — Чарльз Браун та Johnny Moore's Three Blazers
 «Long Distance Call», Chess, 1951 р. — Мадді Вотерс

1990 
 Виконавці
 Блайнд Блейк
 Букка Вайт
 Лонні Джонсон
 Класична блюзова література
 Big Bill Blues, 1955 р. — Біг Біл Брунзі та Яннік Брюїно
 Класичний блюзовий запис - альбом
 The Chess Box, Chess, 1989 р. — Віллі Діксон
 The Complete 1932 Session, Yazoo, 1986 р. — Скіп Джеймс
 Black Magic, Delmark, 1968 р. — Меджик Сем
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Terraplane Blues», Vocalion, 1936 р. — Роберт Джонсон
 «Good Morning, School Girl», Bluebird, 1937 р. — Санні Бой Вільямсон I
 «Big Boss Man», Vee-Jay, 1960 р. — Джиммі Рід

1991 
 Виконавці
 Сліпі Джон Естес
 Біллі Холідей
 Фред Макдауелл
 Санніленд Слім
 Класична блюзова література
 The Country Blues, 1959 р. — Сем Чартерс
 Conversation with the Blues, 1965 р. — Пол Олівер
 Big Road Blues, 1988 р. — Девід Еванс
 Класичний блюзовий запис - альбом
 The Best of Little Walter, Checker, 1958 р. — Літтл Волтер
 Chicago/The Blues/Today!, Vol. 3, Vanguard, 1967 р. — Різні артисти
 Can't Get No Grindin', Chess, 1973 р. — Мадді Вотерс
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «The Sky Is Crying», Fire, 1959 р. — Елмор Джеймс
 «Nine Below Zero», Trumpet, 1951 р. — Санні Бой Вільямсон II
 «Killing Floor», Chess, 1964 р. — Хауліна Вулф
 «Rocket 88», Chess, 1951 р. — Джекі Бренстон та його Delta Cats

1992 
 Виконавці
 Джонні Шайнс
 Скіп Джеймс
 Біг Джо Вільямс
 Класична блюзова література
 «Я — блюз. Історія Віллі Діксона», 1989 р. — Віллі Діксон і Дон Сноуден 
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Blues from the Gutter, Atco, 1958 р. — Чемпіон Джек Дюпрі
 The Legendary Son House: Father of the Folk Blues, Columbia, 1965 р. — Сан Хаус
 The Complete Recordings, Columbia/Legacy, 1990 р. — Роберт Джонсон
 Parchman Farm Blues, Columbia, 1970 р. — Букка Вайт
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Statesboro Blues», Victor, 1928 р. — Блайнд Віллі Мактелл
 «Baby, Please Don't Go», Bluebird, 1935 р. — Біг Джо Вільямс

1993 
 Виконавці
 Ловелл Фулсон
 Чемпіон Джек Дюпрі
 Класична блюзова література
 Міський блюз, 1966 р. — Чарльз Кіл
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Chicago Bound, Chess, 1976 р. — Джиммі Роджерс
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Reconsider Baby», Checker, 1954 р. — Ловелл Фулсон

1994 
 Виконавці
 Вайноні Гарріс
 Артур «Біґ Бой» Крудап
 Інші
 Біл «Хосс» Аллен
 Джон Ломакс
 Джон Річбурґ
 Алан Ломакс
 Джин Ноблз
 Класична блюзова література
 Nothing But the Blues, 1993 р. — Лоуренс Кон
 Класичний блюзовий запис - альбом
 The Complete Imperial Recordings 1950-1954, Mosaic, 1990 р. — Т-Боун Вокер
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «I Can't Quit You Baby», Cobra, 1956 р. — Отіс Раш
 «Texas Flood», Duke, 1958 р. — Ларрі Дейвіс

1995 
 Виконавці
 Джиммі Роджерс
 Інші
 Леонард Чесс
 Філ Чесс
 Класична блюзова література
 The Land Where the Blues Began, 1993 р. — Алан Ломакс
 В пошуках Роберта Джонсона, 1989 р. — Пітер Ґуральнік
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Otis Spann Is the Blues, Candid, 1960 р. — Отіс Спенн
 The Boss of the Blues, Atlantic, 1956 р. — Біг Джо Тернер
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Wang Dang Doodle», Checker, 1965 р. — Коко Тейлор

1996 
 Виконавці
 Чарльз Браун
 Девід Ханібой Едвардс
 Інші
 Боб Кестер
 Піт Велдінг
 Класична блюзова література
 Sweet Soul Music, 1986 р. — Пітер Ґуральнік
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Hound Dog Taylor and the HouseRockers, Alligator, 1971 р. — Хаунд Дог Тейлор
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Don't Start Me Talkin'», Checker, 1955 р. — Санні Бой Вільямсон II

1997 
 Виконавці
 Брауні Мак-Гі
 Коко Тейлор
 Інші
 Брюс Іглауер
 Класична блюзова література
 Honkers And Shouters. The Golden Years Of Rhythm And Blues, 1978 р. — Арнольд Шоу
 Класичний блюзовий запис - альбом
 The Paul Butterfield Blues Band, Elektra, 1965 р. — Paul Butterfield Blues Band
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Baby Scratch My Back», Excello, 1965 р. — Слім Гарпо

1998 
 Виконавці
 Джуніор Веллз
 Лютер Еллісон
 Інші
 Сем Філліпс
 Лілліан Макмаррі
 Класична блюзова література
 Blues from the Delta, 1988 р. — Вільям Ферріс
 Класичний блюзовий запис - альбом
 I'll Play the Blues for You, Stax, 1972 р. — Альберт Кінг
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Messin' With The Kid», Chief, 1960 р. — Джуніор Веллз

1999 
 Виконавці
 Кларенс «Гейтмаус» Браун
 Рузвельт Сайкс
 Інші
 Лестер Мелроуз
 Кріс Страхвіц
 Класична блюзова література
 The World Don't Owe Me Nothing, 1997 р. — Девід Ханібой Едвардс
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Blues Hit Big Town, Delmark, 1977 р. — Джуніор Веллз
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Dark Was the Night», Columbia, 1927 р. — Блайнд Віллі Джонсон

2000 
 Виконавці
 Стіві Рей Вон
 Джонні Отіс
 Інші
 Дік Вотермен
 Класична блюзова література
 Кантрі-блюз, 1959 р. — Сем Чартерс
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Mississippi Delta Blues, Arhoolie, 1966 р. — Міссісіпі Фред Макдауелл
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Down Home Blues», Malaco, 1982 р. — З.З. Хілл

2001 
 Виконавці
 Етта Джеймс
 Руфус Томас
 Літтл Джуніор Паркер
 Інші
 Тереза Нідгем
 Роберт Палмер
 Класична блюзова література
 Stormy Monday: The T-Bone Walker Story, 1999 р. — Елен Данс
 Класичний блюзовий запис - альбом
 The Complete Plantation Recordings, MCA/Chess, 1993 р. — Мадді Вотерс
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Shake, Rattle and Roll», Atlantic, 1954 р. — Біг Джо Тернер

2002 
 Виконавці
 Біґ Масео Меррівезер
 Рут Браун
 Інші
 Джим О'Ніл
 Класична блюзова література
 Spinning Blues Into Gold: The Chess Brothers and the Legendary Chess Records, 2000 р. — Надін Коходас
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Live in Cook County Jail, MCA, 1971 р. — Бі Бі Кінг
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Goin' Down Slow», Bluebird, 1941 р. — Сент-Луїс Джиммі Оден

2003 
 Виконавці
 Фетс Доміно
 Пайнтоп Перкінс
 Дайна Вашінгтон
 Сіппі Воллес
 Інші
 Ральф Басс
 Класична блюзова література
 Can't Be Satisfied: The Life and Times of Muddy Waters, 2002 р. — Роберт Ґордон
 Класичний блюзовий запис - альбом
 It's My Life, Baby!, Vanguard, 1966 р. — Джуніор Веллз
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Part Time Love», Galaxy, 1963 р. — Літтл Джонні Тейлор

2004 
 Виконавці
 Бо Діддлі
 Блайнд Бой Фуллер
 Інші
 Дж. Мейо Вільямс
 Класична блюзова література
 Juke Blues Magazine
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Rainin' in My Heart, Excello, 1961 р. — Слім Харпо
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Baby, What You Want Me to Do», Collectables, 1959 р. — Джиммі Рід

2005 
 Виконавці
 Волтер Девіс
 Айк Тернер
 Інші
 Г.С. Спейр
 Класична блюзова література
 Blues People: Negro Music in White America, 1963 р. — Амірі Барака
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Down Home Blues, Malaco, 1982 р. — З.З. Хілл
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Black Night», Aladdin, 1951 р. — Чарльз Браун

2006 
 Виконавці
 Боббі Раш
 Пол Баттерфілд
 Джеймс Коттон
 Рой Мілтон
 Інші
 Брати Біхарі
 Джеррі Векслер
 Боббі Робінсон
 Класична блюзова література
 Blues & Rhythm Magazine
 Chasin' That Devil Music - Searching for the Blues, 1998 р. — Ґейл Дін Вордлоу
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Tell Mama, Chess/MCA, 1967 р. — Етта Джеймс
 Screamin' and Hollerin' the Blues: The Worlds of Charley Patton, Revenant, 2001 р. — Чарлі Паттон
 I Do Not Play No Rock 'n' Roll, Capitol, 1969 р. — Міссісіпі Фред Макдавелл
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Hound Dog», Peacock, 1952 р. — Біг Мама Торнтон
 «Devil Got My Woman», Paramount, 1931 р. — Скіп Джеймс
 «Honky Tonk», King, 1956 р. — Біл Доґґетт

2007 
 Виконавці
 Ґітар Слім
 Дейв Бартоломью
 Доктор Джон
 Сістер Розетта Тарп
 Інші
 Ахмет Ертеґюн
 Арт Руп
 Класична блюзова література
 Blues With a Feeling: The Little Walter Story, 2002 р. — Тоні Ґлавер, Скотт Діркс та Ворд Ґейнз
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Drivin' Wheel, Duke, 1961 р. — Джуніор Паркер
 Down and Out Blues, Checker, 1959 р. — Санні Бой Вільямсон II
 Angola Prisoner's Blues, Arhoolie, 1961 р. — Роберт Піт Вільямс
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Hide Away», Federal, 1961 р. — Фредді Кінг
 «Black Angel Blues», Aristocrat, 1949 р. — Роберт Найтхок
 «Death Letter», Columbia, 1965 р. — Сан Хаус

2008 
 Виконавці
 Джиммі Маккреклін
 Губерт Самлін
 Міссісіпі Шейкс
 Піті Вітстро
 Джиммі Візерспун
 Джонні «Ґітар» Вотсон
 Інші
 Джон Геммон
 Пол Олівер
 Класична блюзова література
 Сім гітар, 1995 р. — Оґаст Вілсон
 Moanin' at Midnight: The Life and Times of Howlin' Wolf, 2005 р. — Джеймс Сеґрест та Марк Гоффман
 Класичний блюзовий запис - альбом
 Freddy King Sings, King, 1961 р. — Фредді Кінг
 Piney Woods Blues, Delmark, 1958 р. — Біґ Джо Вільямс
 Members Only, Malaco, 1985 р. — Боббі «Блу» Бленд
 Etta James Rocks the House, Chess, 1964 р. — Етта Джеймс
 I'm Jimmy Reed, Vee-Jay, 1958 р. — Джиммі Рід
 Класичний блюзовий запис - сингл/пісня
 «Double Trouble», Cobra, 1958 р. — Отіс Раш
 «My Babe», Checker, 1955 р. — Літтл Волтер
 «Backwater Blues», Columbia, 1927 р. — Бессі Сміт

2009 
Виконавці
 Реверенд Ґері Девіс
 Сон Сілз
 Тадж Махал
 Ірма Томас
 Пі Ві Крейтон
Не виконавці
 Кліффорд Ентон
 Майк Ледбіттер
 Боб Портер
Класична блюзова література
 «I Hear You Knockin: The Sound of New Orleans Rhythm & Blues», 1985 — Джефф Ганнуш
Класичний блюзовий запис — альбом
 «Amtrak Blues», Columbia, 1978 р. — Альберта Хантер
 «T-Bone Blues», Atlantic, 1959 р. — Ті-Боун Вокер
 «Blues With A Feeling (Newport Folk Festival Classics)», Vanguard, 1993 р. — Різні артисти
Класичний блюзовий запис — сингл/пісня
 «Boom Boom», Vee-Jay, 1961 р. — Джон Лі Хукер
 «Caldonia», Decca, 1945 р. — Луїс Джордан
 «Sitting on Top of the World», OKeh, 1930 р. — Міссісіпі Шейкс

2010 
Музиканти
 Амос Білберн
 В.К. Генді
 Бонні Рейтт
 Чарлі Масселвайт
 Лонні Брукс
 Гас Кеннон та Cannon's Jug Stompers
Не музиканти
 Пітер Гуралнік
 Сонні Пейн
Класична блюзова література
 «Блюзмени», 1967 — Сем Чартерс
Класичний блюзовий запис (альбом)
 «Hung Down Head», Лоуелл Фулсон (Chess LP, 1970; CD, 1996)
 «I Hear Some Blues Downstairs», Фентон Робінсон (Alligator LP, 1977; CD, 1991)
 «Strong Persuader», Роберт Крей (Mercury LP/CD, 1986)
Класичний блюзовий запис (сингл/пісня)
 «All Your Love (I Miss Loving)» — Отіс Раш (Cobra, 1958)
 «Fever» — Літтл Віллі Джон (King, 1956)
 «Key to the Highway» — Біг Біл Брунзі (OKeh, 1941)
 «Match Box Blues» — Блайнд Лемон Джефферсон (OKeh та Paramount, 1927)
 «Spoonful» — Хаулін Вульф (Chess, 1960)

2011 
Музиканти
 Альберта Гантер
 Біг Мейбелл
 Деніз ЛаСалл
 Дж.Б. Ленуар
 Джон Геммонд
 Роберт Крей
Не музиканти
 Брюс Бромберг
 Джон В. Ворк III
 Семюель Чартерс
 Вівіан Картер та Джиммі Брекен
Класична блюзова література
 «Walking to New Orleans: The Story of New Orleans Rhythm & Blues», 1974 — Джон Бровен
Класичний блюзовий запис (альбом)
 «False Accusations» — Роберт Крей (HighTone, 1985)
 «Night Beat» — Сем Кук (RCA Victor, 1963)
 «The Real Folk Blues» — Хаулін Вульф (Chess, 1965)
Класичний блюзовий запис (сингл/пісня)
 «Ain't Nobody's Business» — Джиммі Візерспун (Supreme, 1947)
 «Five Long Years» — Едді Бойд (J.O.B., 1952)
 «Hard Time Killin' Floor Blues» — Скіп Джеймс (Paramount, 1931)
 «Love in Vain» — Роберт Джонсон (Vocalion, 1937)

2012 
Музиканти
 Аллен Тюссен
 Біллі Бой Арнольд
 Бадді і Елла Джонсон
 Френк Стоукс
 Феррі Льюїс
 Лейзі Лестер
 Метт «Гітар» Мерфі
 Майк Блумфілд
Не музиканти
 Док Помус
 Горст Ліппманн і Фріц Рау
 Первіс Спенн
Класична блюзова література
 «Бессі», Кріс Альберсон
 «Голос блюзу», під редакцією Джимі О'Ніла і Ем ван Сінгел
Класичний блюзовий запис (альбом)
 «Bad Influence» — The Robert Cray Band (HighTone, 1983)
 «Damn Right, I've Got The Blues» — Бадді Гай (Silvertone, 1991)
Класичний блюзовий запис (сингл/пісня)
 «All Your Love» — Меджик Сем (Cobra, 1957)
 «It Hurts Me Too» — Тампа Ред (Bluebird, 1940)
 «Pine Top's Boogie Woogie» - Пайн Топ Сміт (Vocalion, 1928)

2013 
Музиканти
 Ерл Гукер
 Джиммі Роджерс
 Джоді Вільямс
 Джо Луїс Вокер
 Літтл Бразер Монтгомері
 Отіс Клей
Не музиканти
 Козімо Матасса
 Дейв Кларк
 Генрі Гловер
Класична блюзова література
 «Соулсвіль, США: Історія Stax Records», Роб Боумен (Schirmer, 2003)
Класичний блюзовий запис (альбом)
 «Complete Recorded Works/Texas Worried Blues» — Генрі Томас (Herwin 1975/Yazoo 1989)
 «Louis Jordan's Greatest Hits» (Decca 1969)
 «More Real Folk Blues» — Гаулін Вульф (Chess 1967)
Класичний блюзовий запис (сингл/пісня)
 «Canned Heat Blues» — Томмі Джонсон (Victor, 1928)
 «How Many More Years» — Гаулін Вульф (Chess, 1951)
 «Let the Good Times Roll» — Луї Джордан (Decca, 1946)
 «Me and My Chauffeur Blues» — Мемфіс Мінні (OKeh, 1941)
 «Mystery Train» — Little Junior's Blue Flames (Джуніор Паркер) (Sun, 1953)

2014 
Музиканти
 Біг Джей Мак-Нілі
 Едді Шоу
 Едді Клінгед Вінсон
 Р.Л. Бернсайд
 Роберт Піт Вільямс
Не музиканти
 Дір Шурман
 Дон Робі
 Майк Каппус
Класична блюзова література
 «Dream Boogie: The Triumph of Sam Cooke», Пітер Гуралнік (Little, Brown and Company, 2005)
Класичний блюзовий запис (альбом)
 «Hawk Squat», Дж.Б. Хатто (Delmark, 1969)
 «Moanin' in the Moonlight», Гаулін Вульф (Chess 1959)
Класичний блюзовий запис (сингл/пісня)
 «After Hours», Erskine Hawkins and His Orchestra (Bluebird, 1940)
 «Catfish Blues», Роберт Пітвей (Bluebird, 1941)
 «High Water Everywhere, Parts I & II», Чарлі Паттон (Paramount, 1930)
 «It's Tight Like That», Тампа Ред і Джорджія Том (Vocalion, 1928)
 «Milk Cow Blues», Кокомо Арнольд (Decca, 1934)

2015 
Музиканти
 Ерік Клептон
 Літтл Річард
 Томмі Браун

Посилання 
 Офіційний сайт

Блюз
Музичні зали слави